Dáin is de naam van meerdere personages in de boeken van J.R.R. Tolkien:
Dáin I
Dáin IJzervoet